Горан Иванишевић је освојио турнир. У финалу је победио Патрика Рафтера резултатом 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7.

Носиоци 

  Пит Сампрас (четврто коло)
  Андре Агаси (полуфиналиста)
  Патрик Рафтер (финалиста)
  Марат Сафин (четвртфиналиста)
  Лејтон Хјуит (четврто коло)
  Тим Хенман (полуфиналиста)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)
  Себастијан Грожан (треће коло)
  Томас Енквист (четвртфиналиста)
  Томас Јохансон (друго коло)
  Џен-Мајкл Гамбил (прво коло)
  Арно Клеман (четврто коло)
  Вејн Фереира (прво коло)
  Роџер Федерер (четвртфиналиста)
  Владимир Волчков (прво коло)

<ol start="17">
 Томи Хас ''(прво коло)
 Никола Кифер ''(четврто коло)
 Фабрис Санторо ''(треће коло)
 Карлос Моја ''(друго коло)
 Доминик Хрбати ''(прво коло)
 Тод Мартин ''(четврто коло)
 Никола Ескиде ''(четвртфиналиста)
 Алберт Портас ''(прво коло)
 Шенг Схалкен ''(треће коло)
 Хишам Арази ''(треће коло)
 Франко Сквилари ''(прво коло)
 Гиљермо Корија ''(прво коло)
 Алберто Мартин ''(прво коло)
 Гастон Гаудио ''(прво коло)
 Јонас Бјеркман ''(треће коло)
 Харел Леви ''(прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2001.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 2001.